Mahesh Bhupathi e Rika Hiraki hanno battuto in finale Patrick Galbraith e Lisa Raymond 6-4, 6-1.

Teste di serie

 Patrick Galbraith /  Lisa Raymond (finale)
 Andrej Ol'chovskij /  Larisa Neiland (secondo turno)
 Rick Leach /  Manon Bollegraf (semifinali)
 Cyril Suk /  Helena Suková (semifinali)
 Byron Talbot /  Caroline Vis (secondo turno)
 David Adams /  Alexandra Fusai (terzo turno)
 Piet Norval /  Brenda Schultz (quarti di finale)
 Ellis Ferreira /  Debbie Graham (terzo turno)

 Mark Knowles /  Anna Kurnikova (quarti di finale)
 Donald Johnson /  Irina Spîrlea (secondo turno)
 Menno Oosting /  Kristie Boogert (secondo turno)
 Libor Pimek /  Rita Grande (terzo turno)
 Hendrik Jan Davids /  Miriam Oremans (quarti di finale)
 Jeff Tarango /  Elena Lichovceva (secondo turno)
 Pablo Albano /  Mercedes Paz (terzo turno)
 Mahesh Bhupathi /  Rika Hiraki (Campioni)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1997